Mariza Villareal (Corpus Christi, Texas, 10 de novembre de 1979), coneguda com a Nina Mercedez, és una exactriu porno nord-americana.

Biografia  
Com moltes models, diu que no era gens popular ni atractiva quan era adolescent (va aparèixer en un segment del programa de Jenny Jones titulat "From Geek To Chic" (De la senzillesa a l'elegància) i la van contrastar "abans i després"). Va deixar l'escola i va fer diverses feines en llocs com ara Denny's, OfficeMax, i Barnes & Noble.

Carrera en la indústria per a adults

Inici 
Va arribar a ser bartender (cantinera), va treballar com a model de bany per Budweiser i noia del calendari Texà. Contestant un anunci en el periòdic, va començar a treballar de Stripper en un club anomenat Heartbreakers.

Ballarina i model 
Després d'alguns anys treballant com a ballarina, als 21 anys va ser fotografiada per a l'edició de juny del 2000 de Penthouse. Aleshores, va començar també entrant en les desfilades nudistes. Als 22 anys la seva aparença i figura impressionants li van començar a donar molts títols, incloent "Miss Nude North America" i "Miss Nude International" el 2001, "Exotic Dancer/Entertainer of the Year" el 2002, i "Miss Nude Universe" el 2003.

Gairebé immediatament després d'arribar a ser "Miss Nude Universe" i Mercedez va signar un contracte d'exclusivitat amb Viviu Entertainment.

Actriu porno 

Va començar la carrera pornogràfica l'any 2003, a l'edat de 24 Anys. La seva primera escena en una pel·lícula adulta va ser aquest mateix any amb Mario Rossi a Sota I Married A Pornstar.

El gener del 2006, en una entrevista amb AVN.COM, va anunciar que no renovaria el contracte amb Vivid Entertainment. Des de llavors és agent lliure representada per la Direct Models sota el nom Nina Mercedez. El 2006, també va redissenyar el seu lloc web i va començar a incloure-hi hardcore amb artistes masculins.

Destaca per les seves bones escenes, en les quals s'ha mostrat com una mestra de l'anomenat "blowjob", com per les seves penetracions "doggystyle".
El 2011 es va estrenar la pel·lícula Popular demand, en la qual va practicar la doble penetració per primera vegada en la seva carrera. També es diu que és una de les dones més boniques del món.

L'any 2012 va aparèixer en vídeos musicals com Hit the Floor i Right Here Right Now i al juny del 2013 va llançar la seva pròpia línia de peces de vestir i vestits de bany anomenada LA Scorpia. També és propietària del lloc Cosplaystars.com, que inclou fotos d'ella i altres actrius pornogràfiques cosplaying en convencions de còmics, com Wizard-World Comic, així com les properes aparicions en aquests esdeveniments. Al començament del 2014 es va retirar del món pornogràfic.

Premis 
 2001: Miss Nude North America
 2001: Miss Nude International
 2002: Adult Nightclub & Exotic Dancer Award winner - Exotic Dancer/Entertainer of the Year
 2002: Penthouse Golden G-String Award
 2003: Miss Nude Universe
 2004: Adult Nightclub & Exotic Dancer Award winner - Exotic Dancer’s Adult Performer of the Year
 2006: AVN Award nominee - Best Anal Sex Scene - Film
 2007: AVN Award nominee - Best Actress - Video
 2007: F.A.M.I. Award finalist - Hottest Bodi
 2008: F.A.M.I. Award finalist - Favorite Breasts
 2008: AVN Award nominee - Best anal video with Zeukrob - Video
 2009: AVN Award nominee - Best All-Girl Group Sex Scene
 2009: AVN Award nominee - Best All-Girl 3-Way Sex Scene
 2009: Fame Registry winner - Most Luscious Llatina
 2011: Adult Nightclub & Exotic Dancer Awards winner - Miss Exoticdancer.com of the Year
 Llatina Porn Awards - Performer of the Decade

Vida privada 
Nina va conèixer l'executiu de mercat de la indústria d'adults Raymond Balboa durant els dies de contracte amb les empreses Vivid i al juny de 2008 es van casar.

Referències 

Actors texans
Actors pornogràfics estatunidencs
Models eròtics estatunidencs
Naixements del 1979